Ypsilon může být:

 ypsilon – písmeno řecké abecedy Υ či ϒ, minuskulní podoba υ
 Y – tvrdé y, písmeno latinské abecedy
 Studio Ypsilon – pražské, původně liberecké divadlo
 Ignát Herrmann – pseudonym českého spisovatele